Национальный чемпионат I 1994/1995 () — 93-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1994/1995
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1994 году
Спорт в Венгрии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995